Wesleyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wesleyville (Kentucky)
 Wesleyville (Pennsylvania)

in Kanada:
 Wesleyville (Neufundland und Labrador)